El Matador (en espagnol ; en français Le Matador) peut se référer à :

Personnes 
 El Matador (né en 1982), rappeur français ;
 El Matador, surnom du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal (né en 1986) ;
 El Matador, surnom du joueur de football argentin Mario Kempes (né en 1954) ;
 El Matador, surnom du pilote de rallye espagnol Carlos Sainz (né en 1962) ;
 El Matador, surnom donné au joueur professionnel de football uruguayen Edinson Cavani (né en 1987).

Films 

El Matador, titre français du film américain The Trumpet Blows de Stephen Roberts, sorti en 1934 ;
El Matador (titre original), film canadien de Brian R.R. Hebb, sorti en 1974 ;
El Matador (titre original), film américain de Joey Medina, sorti en 2003.

Club de jazz 
 El Matador est un nightclub qui était situé au 492 Broadway, à San Francisco et qui été fondé par Barnaby Conrad, auteur passionné de tauromachie, il avait ouvert le 1er octobre 1953.